Pojem Svatý Tomáš primárně označuje světce, nejčastěji apoštola Tomáše. Svatých Tomášů je však více a navíc podle těchto světců byly později pojmenovány různé instituce či geografické entity.

Svatí 
Nejčastěji:
 sv. Tomáš – jeden z Kristových účedníků
 sv. Tomáš Akvinský – dominikán a teolog
 sv. Tomáš Becket – arcibiskup canterburský a mučedník, znám též jako sv. Tomáš z Canterbury
 sv. Tomáš z Villanovy (1486–1555) – augustinián, arcibiskup ve Valencii
 sv. Thomas More – anglický lord kancléř a mučedník
 sv. Tomáš Cantelupe – biskup a rektor oxfordské university ze 13. století

Další:
 sv. Tomáš Dangi
 sv. Tomáš de Cora Placidi
 sv. Tomáš de Villa Nova
 sv. Tomáš Đinh Viet Du
 sv. Tomáš Garnet
 sv. Tomáš Khuông
 sv. Tomáš Koteda Kiuni
 sv. Tomáš Kozaki
 sv. Tomáš Nguyen Văn De
 sv. Tomáš Pilchard
 sv. Tomáš Shen Jihe
 sv. Tomáš Son Cha-son
 sv. Tomáš Toán
 sv. Tomáš Trân Văn Thien
 sv. Tomáš, voják

Zeměpisné názvy 
 Svatý Tomáš a Princův ostrov – ostrovní stát v Africe v Guinejském zálivu.
 Svatý Tomáš (ostrov) – nejdůležitější ostrov tohoto státu
 Svatý Tomáš (Bulharsko) – ostrov u Primorska v Bulharsku
 Svatý Tomáš (Panenské ostrovy) – ostrov v souostroví Americké Panenské ostrovy
 Svatý Tomáš (Přední Výtoň) – osada v okrese Český Krumlov
 Svatý Tomáš (zámek) – lovecký zámeček ve vsi Svatý Tomáš
 Svatý Tomáš (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Český Krumlov

Ostatní 
 Hotel Svatý Tomáš

Související rozcestníky 
 kostel svatého Tomáše